Guardianes de la Galaxia es una traducción al castellano de diversos productos de entretenimiento, un equipo de superhéroes ficticios que aparece en cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Específicamente, puede referirse a:

Equipos de cómic 

 Guardianes de la Galaxia (equipo de 1969), el equipo original del siglo 31 de una línea de tiempo alternativa.
 Guardianes de la Galaxia (equipo de 2008), la versión moderna del equipo formado después de Aniquilación: Conquista.

Medios 

 Las Aventuras de los Guardianes de la Galaxia (título en español de The Adventures of the Galaxy Rangers), serie animada de los años 80.
 Guardianes de la Galaxia (película), película de 2014 basada en los personajes de Marvel Comics.
 Guardians of the Galaxy (banda sonora), la banda sonora de la película.
 Guardianes de la Galaxia (serie de televisión), serie animada de televisión basada en el grupo de superhéroes, estrenada el 26 de septiembre de 2015.
Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, una serie de videojuegos episódicos, desarrollada por Telltale Games, inspirada en la película
 Guardianes de la Galaxia Vol. 2, secuela de la película Guardianes de la Galaxia, estrenada en 2017.
 Guardianes de la Galaxia vol. 3, la próxima secuela del 2023.

Otros usos 

 Guardianes de la Galaxia - Misión: ¡Fuga!, un paseo en un parque temático en Disney California Adventure Park.
 Guardianes de la Galaxia (montaña rusa), en construcción en Epcot.
 Guardianes de la Galaxia, videojuego de acción y aventura de 2021 desarrollado por Eidos Montréal.

Véase también 
 Anexo:Miembros de Guardianes de la Galaxia
 Guardianes del Universo, una raza no relacionada de DC Comics.

Guardianes de la Galaxia